Перкінс (округ, Небраска) 
 Перкінс (округ, Південна Дакота)